Johanna von Bayern ist der Name folgender Personen:

 Johanna von Bayern (1362–1386), Ehefrau von König Wenzel von Böhmen
 Johanna von Bayern (1413–1444), Ehefrau von Otto I. von Pfalz-Mosbach
 Johanna Sophie von Bayern (1373/1377–1410), Ehefrau von Albrecht IV. von Österreich